Джэй Бир Рэй (; род. в 1973 году) — бутанский политик,  (с ноября 2018 года). Депутат Национальной ассамблеи Бутана.

Биография 
Джэй Бир Рэй родился в 1973 году. Получил магистерскую степень в Маастрихтской школе менеджмента в Нидерландах по специальности бухгалтерский учёт и финансы.

На выборах 2018 года Бир Рэй был избран в Национальную ассамблею Бутана, набрав 5586 голосов. 3 ноября 2018 года премьер-министр Лотай Церинг объявил состав своего нового кабинета — Джэй Бир Рэй был назначен министром образования. 7 ноября 2018 года он был приведён к присяге.

Примечания 

Министры образования
Политики Бутана
Министры Бутана